Qum ist:

 eine Schreibweise des Namens der iranischen Stadt Ghom;
 die Gemeinde Qum (秋木乡) im Kreis Namling des Regierungsbezirks Xigazê im Autonomen Gebiet Tibet der VR China, siehe Qum (Namling).